Каваґое (Міє)
Каваґое (Сайтама)